

Топоніми 
 Префектура Тояма
 Тояма (Аоморі)
 Тояма (Ніїґата)
 Тояма (Тотіґі)
 Тояма (Тояма)

Персоналії 
Тояма — японське прізвище.
 Тояма Коїті